Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1991 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 24 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Larisa Neiland et Natasha Zvereva battent Gigi Fernández et Jana Novotná en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1991
Wimbledon Double dames
Sport en Angleterre en 1991
Tennis en juin 1991
Tennis en juillet 1991